Vikend ima več pomenov:

 vikend kot časovna enota (angl. weekend - week end) označuje konec tedna, tj. soboto in nedeljo. Večina ljudi v času vikenda ne dela.
 počitniška hišica, namenjena predvsem počitku.
 Weekend, ameriški televijziski časnik iz 1970-ih.
 Week End, francoski film, režiserja Jean-Luc Godarda.
 Weekend, valižanski post-punk bend iz zgodnjih 1980-ih.
 Weekend (Kenny Lattimore album), album iz 2001 R&B pevca Kenny Lattimorea.
 Week End, pesem, single iz 1990 od X Japan.